Флаг муниципального образования город Конако́во Конаковского района Тверской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 28 января 2010 года решением Совета депутатов города Конаково № 197.

Описание 
«Флаг города Конаково представляет собой полотнище, поделенное на три поля: верхнее — зелёного цвета, среднее поле — белого (серебряного) цвета, нижнее поле — голубого (лазоревого) цвета. Отношение длины полотнища к ширине — 3:2».

Обоснование символики 
Зелёная полоса символизирует богатство, разнообразие окружающей Конаково природы, преемственность и исторические традиции — основной цвет герба города Корчева был зелёного цвета.

Белый цвет (серебро) символизирует высокую нравственность, благородство и чистоту помыслов жителей города.

Голубая (лазоревая) полоса — символ трудовой деятельности и Иваньковского водохранилища, на берегу которого расположен город Конаково.

Первый флаг 
Первый флаг муниципального образования город Конаково был утверждён 27 апреля 2007 года решением Совета депутатов города Конаково № 205 и 29 мая 2007 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3268.

28 января 2010 года, решением Совета депутатов города Конаково № 197, часть 3 предыдущего Решения признана утратившим силу и утверждено Положение об официальных символах муниципального образования город Конаково, которым изменены описания и рисунки герба и флага города. Решение вступило в силу со дня его принятия.

Описание 
«Прямоугольное белое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль верхнего края зелёную полосу в 3/10 полотнища с изображением белого бегущего зайца из герба города, а вдоль нижнего края — голубую полосу в виде волн, бегущих к древку (габаритная ширина — 1/4 ширины полотнища); вплотную к волнам изображены зелёные сосна и по сторонам от неё — две ели».

Обоснование символики 
Флаг был разработан на основе герба городского поселения.

История становления и развития Конаково (до 1929 года посёлок Кузнецово) очень тесно связана с производством художественного и бытового фаянса. Фабрика, открытая в августе 1809 года в деревне Домкино аптекарем Фридрихом-Христианом Бриннером впоследствии, в связи с экономическим ростом предприятия и особенностями сбыта продукции, была перенесена в село Кузнецово. В конце XIX века при новом хозяине Матвее Сидоровиче Кузнецове производство выходит на всероссийский уровень, и её продукция поставляется в императорские дворцы. На флаге города основополагающая роль фаянсовой фабрики отражена белым цветом полотнища, созвучным фаянсовому производству. Белый цвет (серебро) — традиционный символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Историческое прошлое Конаково, ставшего во многом наследником уездного города Корчева, затопленного при строительстве Иваньковского водохранилища, отражено зелёной полосой с изображением зайца-русака. Описание герба Корчевы, Высочайше утверждённого а, гласит: «В первой части щита, герб Тверской. Во второй части, в зелёном поле, белый красноватый заяц, называемый русак, каковыми зверьками берега реки Волги, на которых сей город построен, отменно изобилует».

Конаково расположено в одном из живописных мест Тверской области: город расположен на берегу Иваньковского водохранилища реки Волга, отражённого на флаге синими волнами, и окружён лесами и сосновыми борами — гордостью местных жителей. Зелёный цвет и изображения деревьев символизируют природное богатство Конаковского края, так, зелёный цвет являет собой символ природы, здоровья, молодости, жизненного роста.

Синий цвет — символ водных просторов, чести, благородства, духовности и возвышенных устремлений.

Авторы 
В разработке флага принимали участие:
 Елена Семерякова и Константин Фёдорович Мочёнов — идея флага;
 Оксана Григорьевна Афанасьева — компьютерный дизайн;
 Кирилл Викторович Переходенко — обоснование символики.

Примечания